

Cinema 
Freefall - Panico ad alta quota (Free Fall) – film del 1999 diretto da Mario Azzopardi
Freier Fall (Free Fall in inglese) – film del 2013 diretto da Stephan Lacant

Letteratura 
La squadra (Free Fall) – romanzo di Robert Crais del 1993

Musica 
 Free Fall – rock band italiana
Free Fall –  album di Jimmy Giuffre del 1962
Free Fall –  album dei Dixie Dregs del 1977
 Free Fall – traccia dell'album 25 Years On degli Hawkwind del 1978
 Free Fall – traccia dell'album Reroute to Remain degli In Flames del 2002
 Free Fall – album dei Nu Nrg del 2004
Free Fall – album di Nomy del 2013

Televisione 
 Analisi di coppia (Free Fall) – episodio della quarta stagione di Everwood
 Caduta libera (Free Fall) – episodio della sesta stagione di Baywatch
 Caduta libera (Free Fall) – episodio della quarta stagione di CSI: Miami
 Caduta libera (Free Fall) – episodio della prima stagione di Ghost Whisperer - Presenze
 Caduta libera (Free Fall) – episodio della quarta stagione de L'incredibile Hulk
 Free Fall – episodio della prima stagione di PSI Factor
 La giovane immortale (Free Fall) – episodio della prima stagione di Highlander

Pagine correlate 
Freefall